Вячесла́в Ю́рьевич Безукла́дников (7 сентября 1968, Свердловск — 10 июля 2001, София, Болгария) — советский и российский хоккеист. Мастер спорта России международного класса. Участник чемпионата мира 1994 года (1/4 финала, 6 игр, 1+1).

Биография 
Воспитанник клуба «Автомобилист» (Свердловск). Подопечный Германа Чумачека.

Играл за команды:
 «Автомобилист» (Свердловск),
 СКА (Свердловск),
 «Лада» (Тольятти)
 чемпион России 1994, 1996 гг.,
 обладатель кубка МХЛ 1994 г.,
 серебряный призёр чемпионатов России 1993, 1995, 1997 гг.,
 обладатель кубка Европы 1997 г.
В составе «Лады» провел 519 матчей, забросил 150 шайб, сделал 176 результативных передач. Всего в чемпионатах провел 536 матчей, забросил 156 шайб, сделал 164 результативные передачи и набрал 237 минут штрафного времени.

В составе национальной сборной команды России участвовал в чемпионате мира 1994 года (1/4 финала), провел 6 игр (1+1), стал серебряным призёром приза «Известий»-1993. Всего за сборную провел 22 матча, набрал 7 очков (3+4) и 8 минут штрафа.

4 июля 2001 года во время тренировочных сборов команды в Болгарии неожиданно почувствовал себя плохо. Был госпитализирован, но 10 июля скончался от цирроза печени.

Семья 
Старший брат Сергей Безукладников (13.02.1963), хоккеист, мастер спорта СССР, игрок хоккейных клубов «Автомобилист», «Луч», СКА (Свердловск), «Кедр» (Новоуральск). Племянник Александр играл в мини-футбол в чемпионатах России за «Синару» (Екатеринбург) и глазовский «Прогресс».

Память 
Хоккейный клуб «Лада» принял решение увековечить память Вячеслава, учредив ежегодный турнир детских команд разных городов, в числе которых и Екатеринбург — именно здесь Безукладников начал спортивную карьеру. Поскольку Вячеслав все последние годы играл под номером «одиннадцать», состязаются на турнире его памяти 11-летние хоккеисты.

Примечания

Ссылки 
 Турнир им. Вячеслава Безукладникова
 Спорт-Экспресс: От чего умер Вячеслав Безукладников
 Статистика на сайте www.eurohockey.net

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК СКА Свердловск
Игроки ХК «Лада»
Хоккеисты, скончавшиеся во время соревнований и тренировок
Мастера спорта России международного класса
Умершие от цирроза печени